Niemcy:
 Hilgenroth – dzielnica gminy Heidenrod w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus
 Hilgenroth – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen